Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States of America, USA) – państwo federacyjne w Ameryce Północnej

Miejsca 
 Usa – miasto położone w Japonii, w prefekturze Ōita, na wyspie Kiusiu
 Usa – obszar miasta w Japonii w prefekturze Kōchi
 Usa – rzeka w Rosji, w dorzeczu Peczory
 Usa – rzeka w Rosji, w dorzeczu Obu
 Usa – rzeka w Niemczech
 Usa – rzeka na Białorusi

Muzyka 
 USA – koncertowy album brytyjskiej grupy King Crimson
 USA – album amerykańskiej grupy hip-hopowej Flatlinerz

Biologia 
 Usa Whitley,1927 – synonim rodzaju ryb Pseudocaranx

Zobacz też 

 Związek Południowej Afryki (ang. Union of South Africa) – była nazwa Południowej Afryki, obowiązująca od dnia 31 maja 1910 do 31 maja 1961